Acque di primavera – racconto del 1872 di Ivan Sergeevič Turgenev
Acque di primavera (Fruhlingfluten) – film muto tedesco del 1923 diretto da Nikolai Malikoff
Acque di primavera – film del 1942 diretto da Nunzio Malasomma
Acque di primavera – film del 1989 diretto da Jerzy Skolimowski